Die Primeira Liga 2018/19 war die 85. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 10. August 2018 und endete am 19. Mai 2019.

Teilnehmer und ihre Spielstätten 

 CF Os Belenenses hat sich von seiner Abteilung SAD getrennt und spielt jetzt in der sechsten Liga, der Klub in der Primeira Liga heißt jetzt Belenenses SAD.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft Benfica Lissabon

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 2018/19